Black Creek Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Black Creek Lake (Hamilton County, New York)
 Black Creek Lake (Herkimer County, New York)
 Black Creek Lake (Texas)